Округа (дистрикты) Индии () — административно-территориальные единицы второго порядка в Индии, входят в состав штатов или союзных территорий. Округа по своему статусу аналогичны районам в некоторых странах СНГ, повятам в Польше, округам в США. Есть ещё автономные округа, такие как Дарджилинг.

Количество округов в индийских штатах колеблется от 2 в Гоа до 75 в Уттар-Прадеше, в союзных территориях — до 20 в Джамму и Кашмире. 2 союзные территории состоят из одного округа.

Большинство округов имеют названия своих административных центров.

Округа по штатам и союзным территориям

См. также 
 Административное деление Индии